Ryszard Bogusz – duchowny luterański
 Ryszard Bogusz – polski samorządowiec
 Ryszard Bogusz – polski polityk